Камми:
 Камми — художественный фильм 1991 года Джаника Файзиева. 
 Камми () — уезд в провинции Донгнай, Вьетнам.